Svatava, csehországi folyó 
Svatava, csehországi település a Sokolovi járásban